Danoff ist der Familienname folgender Personen:

 Bill Danoff (* 1946), US-amerikanischer Songschreiber und Sänger
 Bettye Danoff (1923–2011), US-amerikanische Golferin